La Coppa di Israele 2017-2018 è la 58ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute dal 12 al 15 febbraio alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2017-2018

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Tel Aviv